Мехикали:

 Мехикали — город в муниципалитете Мехикали Мексики, административный центр штата Нижняя Калифорния.
 Мехикали — международный аэропорт, расположен в городе Мехикали (штат Нижняя Калифорния, Мексика).
 Мехикали — муниципалитет в Мексике, штат Нижняя Калифорния.